Oleni bezeichnet

 eine Insel in der Karasee, siehe Oleni (Karasee)
 eine Insel der Minin-Schären in der Karasee, siehe Oleni (Minin-Schären)
 eine Insel in der Barentssee, siehe Oleni (Barentssee)
 eine Insel im Weißen Meer, siehe Oleni (Weißes Meer)
 eine Insel im Wuoksasee, siehe Oleni (Wuoksasee)
 einen Gemeindebezirk der Gemeinde Pyrgos in der Region Westgriechenland, siehe Oleni (Pyrgos)